Военно-морской революционный комитет (ВМРК) — революционный орган управления, существовавший в Петрограде в 1917 году и подчинявшийся Петроградскому военно-революционному комитету.

ВМРК был учреждён 26 октября (8 ноября) 1917 года на совещании Второго Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов от флотов и флотилий благодаря инициативе Владимира Ильича Ленина. Помимо реорганизации управления флотом обязанностью ВМРК стало формирование матросских отрядов и групп агитаторов, которые направлялись в различные части страны. Кроме этого, ВМРК занимался борьбой с контрреволюционным подпольем и саботажем. Значительную роль ВМРК сыграл при организации Всероссийского съезда военного флота 18 — 25 ноября (1 — 8 декабря) 1917 года. Ликвидация ВМРК произошла 26 ноября (9 декабря) 1917 года.

Примечания 

Революция 1917 года в России
1917 год в России